Гран-при Китая  года — третий этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 17 по 19 апреля 2009 года на трассе в Шанхае.

Перед гонкой 

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон побеждал на Гран-при Китая в 2008 году. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо побеждал здесь в 2005 году. Чемпион мира Кими Райкконен побеждал в 2007 году. Рубенс Баррикелло выигрывал гонку в 2004 году.

За несколько дней до Гран-при разрешился «диффузорный конфликт» и апелляционный суд ФИА признал двойные конструкции диффузоров Brawn GP, Williams и Toyota легальными.

Роберт Кубица впервые опробовал KERS на своей машине с начала сезона во время пятничной тренировки,. В Ferrari и Renault от использования KERS в Китае решили отказаться, в гонке систему рекуперации будут использовать лишь три гонщика — Ник Хайдфельд, Льюис Хэмилтон и Хейкки Ковалайнен.

Команды McLaren и Renault начали использовать в Китае двухуровневые диффузоры.

Итальянские команды Ferrari и Toro Rosso, и итальянские гонщики приняли участие в благотворительной акции, посвящённой жертвам Землетрясения в Л’Аквиле. Ferrari нанесла предложенную Трулли надпись «Abruzzo nel cuore» (Абруццо в моём сердце) на раскраску автомобилей, а итальянские гонщики — Трулли, Физикелла и тест-гонщик Лиуцци на свой комбинезон. На автомобилях Toro Rosso надпись «Vicini All’Abruzzo» (All neighbouring Abruzzo) на их раскраске.

Свободные заезды

Квалификация 
Солнечно, сухо. Температура воздуха +24 °С, температура трассы +37 °С

Примечание: Гонщики, использовавшие KERS, отмечены "‡"

Гонка 

Перед стартом в Шанхае лил дождь, все гонщики стартовали на дождевых шинах. Кубица и Глок стартовали с пит-лейн. Дирекция гонки распорядилась провести процедуру старта за машиной безопасности из-за плохой видимости на сырой трассе. На пятом круге на пит-стоп заехал Сутиль, на шестом — Росберг, на седьмом — Алонсо, все они откатились в самый хвост пелетона. Проехав первые восемь кругов, автомобиль безопасности покинул трассу, гонка продолжилась зелеными флагами. Лидировала пара гонщиков Red Bull, за ними оба гонщика Brawn GP, на 11 круге Баттон смог обогнать Баррикелло. На 18 круге в последнем повороте Кубица протаранил Трулли и снес ему заднее антикрыло, итальянец проехал круг, заехал в боксы и сошёл. На 19 круге была выпущена машина безопасности из-за обломков от столкновения. После первой серии пит-стопов лидеров на третье место вышел Фелипе Масса с полными баками и без остановок, но на 21 круге его машина остановилась на прямой из-за сбоя в электронике и он сошёл. На 42 круге Нико Росберг стал единственным в гонке, кто решил рискнуть и перейти на промежуточную резину, но риск не оправдался и он потерял ещё несколько позиций. После 43 кругов из-за проблем с коробкой передач сошёл Накадзима. На последних кругах Адриан Сутиль шёл на 6 позиции и мог заработать первые очки для Force India, но его развернуло на мокрой трассе, он врезался в стену и сошёл. Гонку выиграл Себастьян Феттель, второй Марк Уэббер, первая победа и победный дубль для команды Red Bull, за ними пара гонщиков Brawn GP, следом пара гонщиков McLaren.

|}

Круги лидирования: Феттель (1-15) — Баттон (16-19) — Феттель (20-37) — Уэббер (38-39) — Баттон (40) — Феттель (41-56)

Машина безопасности: 1-8 круги (старт в дождь), 19-22 круги (столкновение Трулли и Кубицы)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Интересные факты 
 Команда Ferrari не набрала ни одного очка в первых трех гонках сезона, чего не происходило с  года.
 Команда Red Bull завоевала свой первый поул, первую победу и первый победный дубль.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая